Saylesville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saylesville (Rhode Island)
 Saylesville (Wisconsin), im Dodge County
 Saylesville (Waukesha County, Wisconsin)
 Saylesville Highlands (Rhode Island)